Les Cèdres (frz. „die Zedern“) steht für:

 Les Cèdres (Québec), Gemeinde in Québec, Kanada
 Les Cèdres (Lausanne), Quartier in Lausanne, Schweiz
 Jardin botanique Les Cèdres, botanischer Garten in Saint-Jean-Cap-Ferrat, Frankreich
 Villa Les Cèdres, Herrenhaus in Saint-Jean-Cap-Ferrat, Frankreich
 Wasserkraftwerk Les Cèdres, Wasserkraftwerk bei Les Cèdres, Québec, Kanada